Сезон 2013/2014 футбольный клуб «Текстильщик» Иваново проводил во втором дивизионе в зоне «Запад». В прошлом чемпионате «Текстильщик» занял в первенстве 3-е место.

Клуб

Трансферы

Сезон 2013/14 (лето)

Пришли

Ушли

Сезон 2013/14 (зима)

Пришли

Ушли

Летнее межсезонье

Основные события 
 3 июня Президент «Текстильщика» Сергей Пахомов выступил с обращением к болельщикам клуба, в котором признал неудовлетворительным итоги предыдущего сезона, в котором команда второй год подряд завоевала бронзу. Президент поставил задачу на текущий сезон — первое место и выход в ФНЛ. Пахомов заявил, что в случае неисполнения цели в администрации «Текстильщика» могут последовать изменения.
 12 июня команда вышла из краткосрочного отпуска и провела первую тренировку. Также выяснилось, что клуб покинули защитники Кирилл Морыганов, Максим Царев, полузащитник Даниил Лезгинцев и нападающий Александр Павлов (двое последних ушли из «Текстильщика» чуть ранее). Кроме того, старший тренер ивановцев Александр Гущин перешёл на роботу в тренерский штаб томской «Томи», куда его пригласил главный тренер сибиряков Анатолий Давыдов (ранее руководивший «Текстильщиком»).
 14 июня на конференции ПФЛ по итогам прошлого сезона лучшим вратарем западной зоны Второго дивизиона был признан голкипер ивановцев Андрей Романов.
 15 июня «Текстильщик» подписал контракт с первыми новичками. Ими стали защитник «Уфы» Андрей Смирнов и нападающий щёлковской «Спарты» Сергей Орлов. В свою очередь, клуб покинул защитник Виталий Мараховский.
 16 июня новым старшим тренером команды был назначен известный российский футболист Вадим Евсеев. Он стал главным помощником Дмитрия Парфёнова.
 17 июня стали известны соперники ивановцев по первым контрольным матчам. Ими стали «Коломна» и «Истра». Также в этот день клуб провел первый этап заявочной компании на сезон. В заявку были включены 14 футболистов, среди которых оказались двое воспитанника ДЮСШ «Текстильщик» Иван Рыжаков и Даниил Бабашов.
 27 июня объявлено о проведении товарищеской встречи против команды «Спартак-2».
 1 июля клуб подписал контракт с полузащитником учалинского «Горняка» Виталием Диковым.
 5 июля «Текстильщик» подписал соглашения с двумя новыми игроками: защитником Андреем Ходыкиным из тульского «Арсенала» и нападающего Ивана Лукьянова из «Тюмени». В свою очередь команду покинул полузащитник Анатолий Семенов, который перешёл в саратовский «Сокол».
 8 июля президент клуба Сергей Пахомов встретился с командой перед началом сезона и поставил цель выйти в ФНЛ.
 9 июля «Текстильщик» провел второй этап заявки в ПФЛ.
 11 июля стало известно, что полузащитник «Текстильщика» Александр Борунов примет участие в эстафете Олимпийского огня.
 15 июля клуб заявил защитника Станислава Бравина — воспитанника «ЦСКА» выступавшего до этого за молодёжный состав самарских «Крыльев Советов».

Предсезонные и товарищеские матчи

Основной состав

Кубок России 2013/2014 
Основная статья: Кубок России по футболу 2013/2014

Второй дивизион 
См. также: Первенство ПФЛ 2013/2014

Основные события 
 27 июля команда дозаявила молодого нападающего воспитанника ДЮСШ «Текстильщик» Никиту Волжанкина. В прошлом сезоне он уже выступал за «Текстильщик».
 12 августа стало известно, что защитник команды Денис Фомин попал в предварительную заявку Юношеской сборной России на Чемпионат мира в ОАЭ.
 14 августа «Текстильщик» подписал контракт с полузащитником дзержинского «Химика» Артемом Блудновым.
 23 августа из состава команды был отзаявлен полузащитник Максим Мережко.
 24 августа клуб достиг договоренности о переходе на правх аренды в «Текстильщик» из питерского «Динамо» защитника Михаила Ершова. Ранее он уже выступал за ивановцев в сезоне 2011-12.
 23 августа клуб отзаявил нападающего Александра Кудрявцева.
 14 сентября после окончания домашнего поединка против «Коломны» на поле стадиона «Текстильщик» случилась масштабная потасовка между футболистами обеих команд. В ней приняли участие не только игроки, но и все, кто находились на скамейках запасных. Разнимать дерущихся пришлось сотрудникам полиции. После всех разбирательств игроки «Текстильщика» Сергей Осадчук и Виталий Диков получили 5-матчевую дисквалификацию.
 24 сентября в Санкт-Петербурге в игре против «Руси» на 90+ минуте матча был удален Денис Фомин, который был единственным молодым футболистом в составе «Текстильщика», находившимся на поле. Игра была возобновлена. Ивановцы не успели произвести замену, чтобы выпустить другого молодого футболиста, в связи с окончанием матча. В итоге был нарушен Пункт 5.5 Статьи 5 Регламента турнира. «Русь» подала протест на итог матча. На заседании КДК «Текстильщику» могут присудить техническое поражение.
Позже эту ситуацию прокомментировал начальник команды Андрей Бубчиков:

«Шла 92-я минута матча. Все видели, что резервный арбитр ранее показал табличку, что добавлено 3 минуты. Наш игрок Денис Фомин получил прямую красную карточку. Мы тут же дали команду переодеваться другому молодому футболисту. Надо заметить, что шел град во время матча и было холодно. Пока он бежал к скамейке, переодевался, прошло минуты полторы. Судья дал свисток об окончании матча, и мы просто не успели произвести замену. Теперь вот поедем на КДК объяснять ситуацию».

Также Бубчиков отметил, что считает некорректным поступок «Руси», которая подала протест только через два дня:

«Молодой директор команды „Русь“ хочет таким способом обратить на себя внимание. Не красиво это».

 3 октября в Москве на заседании КДК членами комиссии было принято решение оставить в силе результат матча «Русь»-«Текстильщик». Интересы ивановцев на заседании представляли генеральный директор Юрий Ермаков и старший тренер Вадим Евсеев. По итогам совещания эксперты РФС не усмотрели какой-либо вины «Текстильщика» и приняли решение не накладывать на наш клуб дисциплинарных санкций.
 9 октября состоялась свадьба у защитника команды Александра Недогоды.
 23 октября на заседании КДК на один матч был дисквалифицирован врач команды Николай Болотов за удаление в матче с «Локомотивом-2». Также КДК оштрафовала на 3 тыс. рублей старшего тренера ивановцев Вадима Евсеева за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи и на 5 тыс. администрацию клуба за появление на поле посторонних лиц.
 30 октября в гости к команде приезжали воспитанники ивановского детского дома — интерната «Звездный». Ребятам была проведена экскурсия по стадиону и административному зданию «Текстильщика». После её завершения дети поиграли в мяч с игроками клуба. Желающие смогли сфотографироваться с футболистами и у них взять автографы. По окончании встречи воспитанникам были подарены программки с матчей «Текстильщика» и клубные вымпелы.
 7 ноября ивановскую команду с дружественным визитом посетили представители итальянского клуба «Комо». Гости побывали в офисе «Текстильщика» и на стадионе. В ходе беседы обсуждался вопрос о сотрудничестве двух команд.
 9 ноября состоялась традиционная встреча руководства клуба со своими болельщиками.
 12 ноября полузащитник команды Сергей Осадчук официально перешёл в «Тосно».
 26 ноября ПФЛ признала капитана команды Евгения Лосева — лучшим игроком октября, а главного тренера Дмитрия Парфенова — наставником месяца. Кроме того, мяч Анзора Саная в ворота «Локомотива-2» был номинирован на звание «лучший гол октября».
 6 декабря защитник ивановцев Денис Фомин был вызван на просмотр в московский «Спартак».
 9 декабря игроки команды Александр Недогода и Александр Борунов участие в акции «Лица Олимпиады». Во время проведения Олимпийских игр трехмерное изображение их лиц размером 6 на 8 метров должно было появиться на интерактивном фасаде павильона «Мегафона» в Сочи.
 22 декабря защитник Денис Фомин был приглашен на сбор Юношеской сборной России на подготовку к Мемориалу Валентина Гранаткина.
 25 декабря по результатам голосования ПФЛ признала мяч Анзора Саная в ворота «Локомотива-2» лучшим голом октября в зоне «Запад».
 25 декабря тренеры команды Игорь Тихонов и Сергей Петров закончили обучение в Высшей школе тренеров РГУФК и получили тренерские лицензии «B».
 26 декабря в Правительстве Ивановской области прошла рабочая встреча с участием и. о. Губернатора Ивановской области Павла Конькова, вице-губернатора Александра Фомина и генерального директора «Текстильщика» Юрия Ермакова. Власти региона заявили о полной готовности поддерживать клуб и оказывать необходимое содействие для успешного выступления команды, прежде всего в отношении её финансирования. Также было оговорены назначение нового Президента «Текстильщика», которое должно состояться в конце января нового года. Нынешний Президент Сергей Пахомов в конце года возглавил администрацию Сергиево-Посадского района Московской области, в результате чего сохранение им своего поста стало невозможным.
 1 мая в игре в Химках «Текстильщик» сумел обыграть местные «Химки» 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. В последний раз до этого команда сумела одержать волевую победу, уступая по ходу встречи 2 мяча ровно 20 лет назад в 1994 году.
 30 мая в городе находилась делегация английского футбольного клуба «Бертон Альбион». число визитеров в вошёл и представитель местного футбола, известный в прошлом игрок Майкл Витлоу. В рамках деловой встречи с генеральным директором «Текстильщика» Юрием Ермаковым футбольные функционеры поделились друг с другом опытом организации работы в футбольном клубе, особенно в секторе подготовки спортивного резерва..
 3 июня в Москве на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение дисквалифицировать полузащитника «Текстильщика» Александра Борунова на 6 месяцев. 27 мая в гостевом матче против «Тосно» хавбек был удален за грубый подкат в соперника. Не согласившись с решением, Борунов позволил оскорбительны высказывания в отношении главного судьи встречи. Уходя со стадиона, полузащитник толкнул резервного судью и стал показывать неприличные жесты в адрес болельщиков..

Зимнее межсезонье

Основные события 
 11 января нападающий «Текстильщика» Анзор Саная отпрвился на просмотр в клуб Премьер-Лиги «Томь». Команда вышла из отпуска и приступила к тренировкам в Иванове. В дальнейшем намечены 4 сбора, 2 из которых пройдет в Турции и на Кипре
 28 января стало известно, что в клубе находятся на просмотре несколько игроков молодёжной команды.
 1 февраля «Текстильщик» подписал контракт с полузащитником костромского «Спартака» Николаем Пакляновым. В этот же день ивановцы провели двусторонюю игру на стадионе «Локомотив», которая завершилась со счетом 1:1.
 4 февраля защитник команды Михаил Ершов подписал контракт с «Текстильщиком». Ранее он находился в составе ивановцев в аренде и принадлежал питерскому «Динамо».
 8 февраля «красно-черные» двусторонкой завершили свой первый сбор.
 13 февраля Денис Фомин вызван на очередной тренировочный сбор юношеской сборной России.
 17 февраля у «Текстильщика» начался второй учебно-тренировочный сбор в Иванове. К команде присоединился Анзор Саная, проходивший просмотр в «Томи» и «Роторе».
 17 февраля Дмитрий Парфенов и Вадим Евсеев сдали экзамены на тренерскую лицензию УЕФА категории «А» в Москве.
 22 февраля в «Текстильщик» вернулся Константин Подкорытов, ранее выступавший в команде в 2012 году. Последний год он выступал за клуб ФНЛ «Уфа».
 22 февраля «Текстильщик» внес в свой состав на сезон 4 игроков. Николая Паклянова, Константина Подкорытова и двух игроков из молодёжного состава: Сергея Бакшина и Илью Демина (оба 1996 г. р.). Также в заявку попал врач Александр Блохин.
 2 марта команда завершила свой второй домашний сбор. Дальше «Текстильщик» улетел на Кипр.
 5 марта ивановцы прибыли на Кипр.
 11 марта разгромив местный клуб АЕЗ со счетом 11:0, «Текстильщик» одержал свою самою крупную победу в истории. Однако через несколько дней команда перекрыла этот рекорд, победив другой кипрский коллектив «ФОЙ» со счетом 15:0.
 15 марта генеральный директор «Текстильщика» Юрий Ермаков принял участие в программе «Напрямую» на ИГТРК. Помимо него в ней принимали участие болельщики команды и известная ивановская футбольная общественность.
 15 марта «Текстильщик» прилетел на свой второй зарубежный сбор в Турцию.
 10 апреля в Иванове прошло совещание руководителей клубов зоны «Запад». Раньше подобные встречи проходили преимущественно в Москве. На нём присутствовал президент ПФЛ Андрей Соколов.
 17 апреля в Иваново с официальным визитом приезжал Президент ПФЛ Николай Толстых. Он выступил на межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». Кроме того, Толстых встретился с врио губернатора Ивановской области Павлом Коньковым. Вместе с ним Президент подписал соглашение между РФС и Правительством региона о сотрудничестве и взаимодействии в части развития футбола в Ивановской области. В завершении визита Толстых побывал на стадионах «Локомотив» и «Текстильщик», а также встретился с футбольной командой.

Предсезонные и товарищеские матчи

Результаты по турам

Матчи 

Время начала матчей указано московское

Примечания 

2013/2014
Текстильщик Иваново